Williams FW27 — гоночный автомобиль команды Williams, участвовавший в Чемпионате мира Формулы-1 сезона  года.

История 
С новым сезоном связывались большие ожидания. Пилотский состав команды полностью сменился. В Williams сначала подписали Марка Уэббера, а за вакансию второго пилота все межсезонье боролись Антонио Пиццония и Ник Хайдфельд. Фрэнк Уильямс склонялся к кандидатуре бразильца, но мотористы из BMW переубедили его. В результате в команду взяли Хайдфельда. К слову, сезон 2005 года стал последним в истории сотрудничества Williams и баварского концерна. Отношения между партнёрами были далеки от идеальных, ситуация ухудшалась с каждым днем. Это также повлияло на результаты выступлений.

Однокилевое шасси FW27 было первым в истории Williams, спроектированным не под руководством Патрика Хэда. Хотя в начале сезона скорость машины казалась обнадеживающей, уже к лету недостаток мощности мотора BMW и фактический развал конструкторского бюро Williams, из которого в августе был уволен главный конструктор Гэвин Фишер, отбросили команду далеко за пределы первой десятки. В нескольких гонках подряд команда не смогла набрать очки и впервые с 2001 года не одержала за сезон ни одной победы. Кроме того, Хайдфельд попал в серьёзную аварию на тестах в Монце. Пиццонии вновь предоставилась возможность участвовать в гонках, но его результаты были не такими хорошими, как год назад. Лучшим результатом за сезон стал двойной финиш на подиуме в Монако, когда Хайдфельд и Уэббер сумели на последних кругах опередить Фернандо Алонсо, сильно износившего резину и потерявшего темп. В Кубке конструкторов команда заняла пятое место.

BMW хотела купить команду Williams и сделать её заводской. Но сэр Фрэнк ответил отказом на предложение баварцев, поэтому по окончании 2005 года их дороги разошлись.

Результаты гонок

Примечания

Ссылки 

Шасси Williams Формулы-1